Il singolare del torneo di tennis Città di Vercelli 2014, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Simone Bolelli che ha battuto in finale Mate Delić 6–2, 6–2.

Teste di serie 

  Dustin Brown (secondo turno)
  Jan-Lennard Struff (primo turno)
  David Goffin (secondo turno)
  Aljaž Bedene (primo turno)

  Jan Hájek (secondo turno) 
  Pierre-Hugues Herbert (primo turno) 
  Andrej Martin (primo turno) 
  Potito Starace (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Città di Vercelli 2014